Riseth ist der Familienname folgender Personen:
 Fredrik Riseth (* 1995), norwegischer Skilangläufer
 Vidar Riseth (* 1972), norwegischer Fußballspieler